Gombio ima više značenja:
 Gombio, Brescia
 Gombio, Reggio Emilia